Агиос Димитриос може да се отнася за:

 Агиос Димитриос, град в Гърция, Атика;
 Агиос Димитриос (окръг Лимасол), село в Кипър;
 Агиос Димитриос (дем Кожани), село в Гърция;
 Агиос Димитриос (дем Катерини), село в Гърция;
 Агиос Димитриос (дем Дион-Олимп), село в Гърция;
 Агиос Димитриос (дем Ригас Фереос), село в Гърция.